DJ Mag é uma revista mensal do Reino Unido dedicada à música eletrônica.

Fundada em 31 de janeiro de 1991, a revista também possui versões em diversas línguas além do inglês.

Top 100 DJs

2022 

Premiações
IDMA Best Music Publication 2003
IDMA Best Music Publication 2004
IDMA Best Music Publication 2005
IDMA Best Music Publication 2006
IDMA Best Music Publication 2007
IDMA Best Music Publication 2008
IDMA Best Music Publication 2009
IDMA Best Music Publication 2010

Referências

Ligações externas 
 DJ Mag Website
 DJ Mag Website Old web site with Top-100 rankings from 1999 to 2008.
 DJ Blackbook
Revistas de música do Reino Unido